Il doppio  del MPS Group Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Bethanie Mattek e Vladimíra Uhlířová erano le detentrici del titolo ma solo la Mattek ha partecipato quest'anno.

Chuang Chia-jung e Sania Mirza hanno vinto in finale contro Květa Peschke e Lisa Raymond 6-3,4-6,10-7.

Teste di serie 

  Květa Peschke /  Lisa Raymond (finale)
  Peng Shuai /  Zi Yan (quarti)

 Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (ritiro nei quarti) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Nadia Petrova (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

MPS Group Championships 2009